

Населені пункти та їхні частини
 Жабінець — село в гміні Ключборк Ключборського повіту Опольського воєводства
 Жабінець — село в гміні Клюково Високомазовецького повіту Підляського воєводства
 Жабінець — частина міста Кендзежин-Козьле в Кендзежинсько-Козельському повіті Опольського воєводства
 Жабінець — частина села Длуґоленка в гміні Стшельце Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Жабінець — частина села Поремба-Дзержна в гміні Вольбром Олькуського повіту Малопольського воєводства
 Жабінець — частина села Лентковиці в гміні Радземіце Прошовицького повіту Малопольського воєводства
 Жабінець — частина села Бидлін у гміні Ключе Олькуського повіту Малопольського воєводства
 Жабінець — частина села Тересін у гміні Прошовіце Прошовицького повіту Малопольського воєводства
 Жабінець — частина села Сухораба в гміні Неполоміце Велицького повіту Малопольського воєводства
 Жабінець — частина села Домарадз у гміні Покуй Намисловського повіту Опольського воєводства
 Жабінець — частина села Оталенж у гміні Чермін Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Жабінець — частина села Зачерне в гміні Тшебовнісько Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Жабінець — частина села Косувка в гміні Вадовіце-Ґурне Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Жабінець — частина села Садловіна в гміні Бакалажево Сувальського повіту Підляського воєводства
 Жабінець — частина села Ґомбіно в гміні Устка Слупського повіту Поморського воєводства
 Жабінець — частина села Сушець у гміні Сушець Пщинського повіту Сілезького воєводства
 Жабінець — частина села Хибе в гміні Хибе Цешинського повіту Сілезького воєводства
 Жабінець — частина села Кшчонув у гміні Опатовець Казімерського повіту Свентокшиського воєводства
 Жабінець — частина села Імельно в гміні Імельно Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Жабінець — частина села Венхадлув у гміні Міхалув Піньчовського повіту Свентокшиського воєводства
 Жабінець — частина села Камишув у гміні Казімежа-Велька Казімерського повіту Свентокшиського воєводства
 Жабінець — частина села Заскале в гміні Стравчин Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Жабінець — частина села Мілавчиці в гміні Чарноцин Казімерського повіту Свентокшиського воєводства
 Жабінець — осада в гміні Єнджеюв Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Жабінець — осада в гміні Білоґард Білоґардського повіту Західнопоморського воєводства

Примітки